Dorney steht für:

 einen Ortsteil von Witten, siehe Dorney (Witten)
 ein Dorf in England, siehe Dorney (Buckinghamshire)
 einen künstlichen See in England, siehe Dorney Lake